Касас има више значења:

 Општина Касас (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Касас (Касас, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику